Bechstedt steht für:
 Bechstedt, Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Bechstedt-Wagd, Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg, Ilm-Kreis, Thüringen
 Bechstedtstraß, Ortsteil der Gemeinde Grammetal, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Bechstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Friedhelm Bechstedt (* 1949), deutscher Physiker 
 Hanna Bechstedt (* 1952), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Horst Bechstedt (* 1928), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bechstädt
 Bechstatt